Municipio de German puede hacer referencia a:

 Municipio de German (condado de Fayette, Pensilvania).
 Municipio de German (Dakota del Norte).
 Municipio de German (condado de Bartholomew, Indiana).
 Municipio de German (condado de Clark, Ohio).
 Municipio de German (condado de Harrison, Ohio).
 Municipio de German (condado de Grundy, Iowa).
 Municipio de German (condado de St. Joseph, Indiana).
 Municipio de German (condado de Auglaize, Ohio).
 Municipio de German (condado de Fulton, Ohio).
 Municipio de German (condado de Richland, Illinois).
 Municipio de German (condado de Vanderburgh, Indiana).
 Municipio de German (condado de Marshall, Indiana).
 Municipio de German (condado de Kossuth, Iowa).
 Municipio de German (condado de Montgomery, Ohio).
 Municipio de German (condado de Smith, Kansas).
 Municipio de German (condado de Hutchinson, Dakota del Sur).